Червоный Шахтёр — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Шахтёр — до 2016 года название села Спиваковка в Изюмском районе Харьковской области.
 Червоный Шахтёр — до 2016 года название села Рубежное в Лозовском районе Харьковской области.